Malinky kan syfta på:
 Malínky, ort i Tjeckien
 Malinky (band), skotskt folkmusikband